A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1933-34, denominada oficialmente de Allsvenskan 1933-34, foi a 10º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o Helsingborgs IF que conquistou seu 4º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 
 

1933-34
1933 no futebol
1934 no futebol
Desporto na Suécia em 1933
Desporto na Suécia em 1934